Мировой тур ATP 2012 () — элитный мировой тур теннисистов профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2012 году он включает:
 Олимпийский турнир в Лондоне;
 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса ());
 9 турниров в серии Мировой тур ATP Мастерс 1000;
 11 турниров в серии Мировой тур ATP 500;
 40 турниров в серии Мировой тур ATP 250;
 Командный кубок мира и Кубок Дэвиса (проводится ITF);
 Финал Мирового Тура ATP.

Расписание мирового тура ATP 2012 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP

Чемпионская гонка 

* — Рафаэль Надаль завершил свой сезон после Уимблдона.

Первые ракетки 2012 года

Дебютные титулы 
  Мартин Клижан — Санкт-Петербург

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; ОИ — Олимпийские игры; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг ATP (игроки)

Чемпионская гонка (команды) 

* — пара Нильсен / Маррей отобралась на Итоговый по дополнительным показателям.

Первые ракетки 2012 года

Дебютные титулы 
  Янко Типсаревич — Ченнаи
  Лукаш Росол — Доха
  Эдуар Роже-Васслен — Монпелье
  Маркос Багдатис — Загреб
  Фредерику Жил — Винья-дель-Мар
  Даниэль Химено Травер — Винья-дель-Мар
  Джонатан Маррей — Уимблдон
  Фредерик Нильсен — Уимблдон
  Рубен Бемельманс — Лос-Анджелес
  Трет Конрад Хьюи — Вашингтон
  Доминик Инглот — Вашингтон
  Данай Удомчоке — Бангкок
  Андре Бегеманн — Вена
  Мартин Эммрих — Вена

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры

Дебютные титулы 
  Хория Текэу — Мельбурн
  Бруно Соарес — Нью-Йорк

Лидеры тура по призовым

Изменения в календаре перед сезоном 2012

Сменили место проведения 
  VTR Open (Сантьяго → Винья-дель-Мар)
  Открытый чемпионат Бразилии (Коста-ду-Сауипе → Сан-Паулу)

Выпали из календаря 
  Открытый чемпионат ЮАР по теннису

Вернулись в календарь 
  Открытый чемпионат Южной Франции

Примечания

См. также 
 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 Международная федерация тенниса (ITF)
 WTA Тур 2012

Ссылки 
 Официальный сайт ATP

2012